Amaral Netto, o Repórter foi um programa exibido na televisão brasileira entre 1968 a 1981.

Características
O programa estreou na TV Tupi em maio de 1968 e passou a ser apresentado pela Rede Globo a partir de dezembro do mesmo ano. Era apresentado por Amaral Netto, político já nos anos 60. 

O objeto era mostrar ao público brasileiro os lugares, os costumes, a cultura e as tradições do Brasil. Foi inicialmente transmitido aos domingos, e depois foi para a grade de sábado, às 22h30.

Ligações externas

Programas da TV Globo
Programas da Rede Tupi
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1968
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1983
Programas de televisão em língua portuguesa